Това е списък с епизоди за драматичния сериал „В обувките на Сатаната“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Информация за сезоните

Сезон 1: 2008

Сезон 2: 2009

Сезон 3: 2010

Сезон 4: 2011

Сезон 5: 2012-2013

Миниепизоди: 2009 

Списъци с епизоди на драматични сериали